Артемисион (Артемисий) может означать:
 Артемисион (мыс) — мыс на острове Эвбея, у которого произошло первое морское сражение греков с персами (битва при Артемисии) в 480 году до н. э.
 Артемисий () — античное название мыса Нао на средиземноморском побережье Испании.
 Артемисий () — месяц в спартанском и македонском календарях.
 Артемисион — гора в Греции.
  — село в Греции.
 Артемисион (Эвбея) — село на Эвбее.
 Храм Артемиды Эфесской — храм Артемиды в Эфесе, ныне Сельчук в Турции.

См. также 
 Артемисия